Храм Грузинской иконы Божией Матери села Якшино — приходской православный храм в городском округе Чехов, в деревне Якшино. Относится к Чеховскому благочинию Подольской епархии Русской православной церкви.

История 
Основан в начале XVII века. В 1767 году началось строительство каменного храма князем А. Г. Волконским. 27 января 1938 года последний настоятель храма священник Аркадий Лобцов был арестован и позже расстрелян на Бутовском полигоне. В 1953 году храм был разрушен.

В 1998 году началось восстановление храма. В 2007—2008 годах в храме были проведены полномасштабные работы по росписи стен храма, позолочены купола и после этого, 19 сентября 2009 года, храм был освящен.

Расположение

Архитектура храма

Настоятели храма

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Храм Грузинской иконы Божией Матери — официальный сайт
 Храм Грузинской иконы Божией Матери села Якшино — сайт Чеховского Благочиния

Якшино
Храмы, построенные в 2009 году в России
2009 год в Московской области